JGH steht als Abkürzung für:

 Jugendgerichtshilfe
 Jugendgästehaus

JGH